Список эпизодов телесериала «Черноватый», премьера которого состоялась на телеканале ABC 24 сентября 2014 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2014—2015)

Сезон 2 (2015—2016)

Сезон 3 (2016—2017)

Сезон 4 (2017—2018)

Сезон 5 (2018 - 2019)

Сезон 6 (2019 - 2020)

Сезон 7 (2020 - 2021)

Сезон 8 (2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Черноватый